B. S. Chandrasekhar – crickettista indiano
 Bala Devi Chandrashekar – ballerino indiano naturalizzato statunitense
 Jay Chandrasekhar – regista, sceneggiatore e attore statunitense di origini indiane
 Joseph Vijay Chandrasekhar – nome di battesimo di Vijay, attore e ballerino indiano
 Nagathihalli Chandrashekhar – regista, attore e sceneggiatore indiano
 O. Chandrashekar – calciatore indiano
 Subrahmanyan Chandrasekhar – fisico, astrofisico e matematico indiano naturalizzato statunitense
 Sivaramakrishna Chandrasekhar – fisico indiano
 Sripati Chandrasekhar – demografo, economista e sociologo indiano
 Vagai Chandrasekhar – attore indiano
 Venugopal Chandrasekhar – giocatore di ping pong indiano